

Уголки — станційне селище, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Уголки — село, Зерендинський район, Акмолинська область